Clikclap es la aplicación móvil  única de mensajería instantánea de «emocones», los videos  cortos de las emociones humanas, que permite a la gente la creación de su propio “flow”, el vlog de flujo continuo de videos.

Este cliente gratuito para Android en español, inglés y ruso filma “shots” - cortos videos de buena calidad en el círculo. Se puede simplemente poner una música y crear automáticamente un flujo de videos basándose en tres criterios - el lugar, el tiempo y la etiqueta. La aplicación da oportunidad de crear su crónica personal de videos - victoria.

Una de las características más importantes de la aplicación es Mon Coin – el sistema de pago interpersonal.

Gracias a Mon Coin los usuarios del Clikclap crean el mercado del contenido, las relaciones interpersonales y los servicios de micromecenazgo.

Enlaces externos 
  Сlikclap.com/
  Clikclap - Cincuenta sombras de las emociones (tráiler)  /
  Fifty Shades of greY ellow/
  ClikClap - Promo - Español  /

Software para Android
Servicios de redes sociales
Reproductores multimedia
Software de 2015